

Onomastica
Loi – cognome originario della Sardegna ormai diffuso in tutta la penisola, in molti paesi europei e in alcuni paesi del resto del mondo.

Sigle
 Libro Origini Italiano – registro nel quale vengono iscritti i cani di puro sangue

Codici 
 LOI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lontras (Brasile)
 loi – codice ISO 639-3 della lingua loma (Costa d'Avorio)
 LOI – acronimo di lettera di intenti

Persone
Bruno Loi – generale italiano
Duilio Loi – pugile italiano
Emanuela Loi – agente di polizia
Francesco Loi – ginnasta italiano
Franco Loi – poeta, scrittore e saggista italiano
Livio Loi – pilota motociclistico belga
Sandro Loi – ex calciatore e allenatore italiano

Altro
Mercurio Loi – personaggio dell'omonimo fumetto